Владимир Егорович Воробьёв (11 сентября 1937, Ленинград, СССР — 21 декабря 1999, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский режиссёр театра и кино, киноактёр, сценарист, педагог. Главный режиссёр Ленинградского театра музыкальной комедии (1972—1988). Родоначальник жанра российского театрального мюзикла на советской сцене. Первый постановщик мюзиклов А. Колкера по трилогии А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» (на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии) и «Смерть Тарелкина» (в качестве телевизионного режиссёра спектакля Г. А. Товстоногова АБДТ им. М. Горького). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Биография 
Родился 11 сентября 1937 года в Ленинграде. Родители — крестьяне Тверской губернии. Отец — Егор Дмитриевич Воробьёв (1911, Старица — 1942, Ленинградская область), погиб во время Великой Отечественной войны под Ленинградом. Мать — Анастасия Григорьевна Воробьёва, урождённая Ильина (1907, деревня Тимошкино Старицкого уезда — 1984, Ленинград). Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт (1960), затем Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ) (1963—1968), курс н.а. СССР Г. А. Товстоногова.

После окончания Кораблестроительного института три года (1960—1963) работал по распределению в Новой Голландии в ЦНИИ-45 имени академика Крылова.

Работал в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (сентябрь 1967— февраль 1972). С 1969 по 1971 гг. — художественный руководитель Ленинградского Ленкома (совместно с Юрием Ермаковым и Александром Товстоноговым). В марте 1972 года, после прихода в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола в качестве нового главного режиссёра Геннадия Опоркова, художественное руководство молодого «триумвирата» было отстранено. Владимир Воробьёв (при поддержке Г. А. Товстоногова) был назначен главным режиссёром Ленинградского театра музыкальной комедии. В течение 15 лет (1972—1988) возглавлял этот театр, выведя его в разряд одного из самых интересных театров России.

Создатель жанра русского мюзикла в советском театре.

Он вёл свой не боящийся несчастий корабль мимо разукрашенной волшебным фонарём лёгкой яхты Гинзбурга, борт о борт проходил с линкором «Захаров», далеко оставляя за собой добротную шхуну старого Фрида.

Его новаторские постановки 70—80-х гг. XX века определили развитие жанра мюзикла в России. Первый постановщик мюзиклов А. Колкера «Свадьба Кречинского» и «Дело» (по пьесам А. Сухово-Кобылина), «Отражения», «Мерси, или Старинный водевиль», «О бедном гусаре», «Ордер на убийство», «Трудно быть сержантом», «Труффальдино».

С 1989 по 1999 год, после вынужденного ухода из Ленинградского театра музкомедии, работал в БДТ им. М. Горького (спектакль «Визит старой дамы» по пьесе Ф. Дюррематта, н.а. СССР В. П. Ковель — Клер Цеханесян, н.а. СССР О. В. Басилашвили — Илл), Александринском театре (спектакли «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони и «Колпак с бубенчиками» Л. Пиранделло), ставил спектакли в Санкт-Петербургском Театре комедии («Ночь в Венеции», «Дамы и гусары» (постановка не осуществилась) и театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова («Очи страстные», по мотивам ранних рассказов Максима Горького, н.а. России Л. В. Неведомский — Макар Чудра).

В 1990 году был приглашён В. Плучеком в Московский академический театр сатиры на постановку спектакля «Свадьба Кречинского» с А. Ширвиндтом в главной роли, с тем, чтобы, в случае успеха, возглавить этот театр. Категорически отказался от предложения по творческим соображениям.

Постановщик телефильмов «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо» и «Остров сокровищ» (3 серии) на российском телевидении. Как кинорежиссёр снял кинофильм «Когда святые маршируют».

Снимался в кино в качестве актёра, сыграл главную роль Семёна Мочалкина в фильме «Браслет-2» (партнёр — Олег Жаков, роль озвучивал Олег Борисов, позже сыгравший роль Джона Сильвера в фильме В. Е. Воробьева «Остров сокровищ»). Широко известен российским зрителям по исполнению роли пирата Джорджа Мерри в собственной телеверсии романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ».

Трагически погиб 21 декабря 1999 года на 63-м году жизни: был убит грабителем М. Кондратьевым на пороге собственного дома в Санкт-Петербурге. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.

В 2007 году писателем, журналистом и актрисой Татьяной Москвиной был снят двухсерийный фильм «Пропавший театр», посвященный судьбе и творчеству режиссёра.

Семья 
Основатель петербургской театральной династии.
 Сын — Константин Воробьёв (род. 1960), артист театра и кино, Заслуженный артист России, актёр Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке (невестка — Ольга Самошина (род. 1960), артистка театра и кино, актриса Санкт-Петербургского театра на Литейном, з.а. России);
 Сын — Дмитрий Воробьёв (род. 1965), артист театра и кино, Заслуженный артист России, актёр БДТ им. Г. А. Товстоногова (невестка — Воробьёва (Сушко) Виктория Викторовна, артистка театра и кино, актриса Александринского театра);
 Внучка — Полина Воробьёва (род. 1988), артистка театра и кино, актриса Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством лауреата Государственной премии Г. М. Козлова;
 Внуки — Арсений, артист театра и кино, Данила.

Постановки в театре

Ленинградский театр имени Ленинского комсомола 
 «Зримая песня», спектакль-концерт в 2-х отделениях (постановка совместно с Ефимом Падве, художественный руководитель постановки Г. А. Товстоногов), с участием артистов Аллы Балтер, Виктора Костецкого, Вадима Яковлева, Виктора Ильичёва, Владимира Лосева.
 «Вестсайдская история», муз. Леонарда Бернстайна, пьеса Артура Лорентса. Музыкально-драматическая поэма в 3-х действиях (Художественный руководитель постановки Г. А. Товстоногов). С участием артистов Эммануила Виторгана, Аллы Балтер, Вадима Яковлева, Виктора Костецкого, Виктора Ильичёва, Петра Горина, Инны Слободской, Владимира Тыкке
 «Дансинг в ставке Гитлера», по мотивам одноимённой повести Анджея Брыхта (с использованием музыки Гэлта Макдермота из мюзикла «Волосы»)
 «Дни Турбиных» М. А. Булгакова

Ленинградский театр музыкальной комедии 
 «Как сделать карьеру», муз. Фрэнка Лессера. Премьера состоялась 31 декабря 1972 года
 «Свадьба Кречинского». По мотивам одноименной пьесы А. В. Сухово-Кобылина, мюзикл Александра Колкера. Премьера состоялась 7 июня 1973 года
 «Охтинский мост» по повести А. Драбкиной, муз. В. Лебедева, стихи Р. Казаковой, Г. Горбовского, Б. Ахмадулиной, Д. Бобышева. Премьера состоялась 6 ноября 1973 года
 «Мерси, или старинный водевиль» по мотивам повести Б. Окуджавы «Похождение Шипова», муз. Виталия Гевиксмана. Премьера состоялась 1 марта 1975 года
 «Отражение», муз. А. Колкера, песни военных лет. Ленинградская поэтория в 2 частях. Часть первая «Ладожский лёд», часть вторая «Жар-птица». Премьера состоялась 8 мая 1975 года
 «Прощай, Арбат!», муз. С. Баневича по мотивам повести А. Гайдара «Судьба барабанщика», либретто Т. Калининой. Премьера состоялась 11 апреля 1976 года
 «Бабий бунт», муз. Е. Птичкина, либретто К. Васильева и М. Пляцковского по мотивам ранних рассказов М. Шолохова. Художественный руководитель постановки. Постановка — В. И. Бутурлин. Премьера состоялась 29 декабря 1976 года
 «Труффальдино», по мотивам комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ», муз. А. Колкера. Премьера состоялась 10 апреля 1977 года
 «Дело» по мотивам одноименной пьесы А. В. Сухово-Кобылина, мюзикл Александра Колкера. Премьера состоялась 16 октября 1977 года
 «Прекрасная Елена», муз. Ж. Оффенбаха, пьеса В. Константинова, Б. Рацера. Премьера состоялась 7 июня 1978 года
 «Разбитое зеркало, или Новая опера нищих», зонг-опера А. Журбина, либретто В. М. Дреера. Премьера состоялась 2 февраля 1979 года
 «Летучая мышь», муз. И. Штраусa, либретто Н. Эрдмана и М. Вольпинa. Премьера состоялась 27 сентября 1979 года
 «Свадьба с генералом», муз. Евгения Птичкина, либретто Кима Рыжова по мотивам рассказов А. П. Чехова. Премьера состоялась 4 ноября 1980 года
 «Влюблённые обманщики», муз. Й.Гайдна. Музыкальный фарс в 2 частях по комической опере И. Гайдна «Аптекарь». Либретто по пьесе К. Гольдони и интермедии Юрия Димитрина в редакции театра. Режиссёр Кирилл Стрежнев. Премьера состоялась 8 ноября 1981 года
 «Трудно быть сержантом», театрализованное шоу с одним перерывом по одноимённой повести М. Химена. Музыка американских композиторов. Либретто Дм. Иванова и Вл. Трифонова. Премьера состоялась 6 декабря 1981 года
 «Ордер на убийство», музыкальная притча по мотивам фантастического рассказа Р. Шекли. Музыка из репертуара ансамбля «Битлз». Либретто В. Воробьёва и Бориса Гершта. Премьера состоялась 4 декабря 1983 года
 «Приключения Тома Сойера» по одноимённому роману М. Твена, муз. С.Баневича
 «Путешествие Нильса с дикими гусями» по книге С.Лагерлёф Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями, муз. В. Шаинского. Художественный руководитель постановки. Постановка Маргарита Туговиковой. Премьера состоялась в 1984 году
 «Старик Хоттабыч» по одноимённой книге Л. Лагина, муз. Г. Гладкова. Художественный руководитель постановки. Режиссёр — В. К. Кириллов. Ассистент режиссёра — исполнитель роли старика Хоттабыча Арташес Араратян
 «Фраскита», муз. Ф. Легара. Режиссёры Кирилл Стрежнев и Маргарита Туговикова. Премьера состоялась 19 мая 1985 года
 «Бранденбургские ворота», муз. «А. Владимиров» (В. Воробьёв, M. Gendel) по мотивам пьесы М. Светловa, либретто В. Е. Воробьёва. Премьера состоялась 30 апреля 1985 года
 «О бедном гусаре…», муз. А. Петрова, пьеса Г. Горина, Э. Рязанова, Татьяны Калининой. Премьера состоялась 30 июня 1986 года
 «Ящерица» Муз. В. Воробьёв, M. Gendel, Мюзикл по мотивам одноимённой пьесы А. Володина, либретто А. Володина. Премьера состоялась 20 июня 1987 года

БДТ 
 «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта (1989)
 «Смерть Тарелкина» А. Колкера (1991, режиссёр-постановщик телевизионной версии спектакля Г. А. Товстоногова на Ленинградском телевидении).

Александринский театр 
 «Колпак с бубенчиками» Л. Пиранделло
 «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони

Театр Комедии Акимова 
 «Ночь в Венеции» по пьесе Итало Тердзоли и Энрико Вайме «Женщина в подарок». Муз. Берто Пизани. Спектакль-бенефис к 45-летию творческой деятельности Игоря Дмитриева — Марио Антониотти. Премьера состоялась 6 июля 1995 года;
 «Дамы и гусары» Алекса́ндра Фре́дро, муз. И. Рогалёва (1999, 16 и 17 декабря 1999 года состоялись первые репетиции Владимира Воробьёва с Игорем Дмитриевым и Михаилом Светиным. Премьера назначена на 15 июня 2000 года. Постановка спектакля не была закончена из-за гибели режиссёра. Спектакль заново поставил режиссёр А. Петров)

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской 
 «Бумбараш», музыкальная притча в 2-х частях по мотивам одноимённой повести А. Гайдара, инсценировка Е. Митько и Ю. Михайлова, режиссёр — Виктор Костецкий (с участием Андрея Урганта — Гаврилы, Валерия Дегтяря — Бумбараша, Александра Галибина — Лёвки, Татьяны Самариной — Софьи Николаевны, Александра Вонтова — Яшки, Анатолия Горина — Мельника и матери Ивана Урганта актрисы Валерии Киселёвой в роли Серафимы). Премьера состоялась в 1977 году
 «Игры в Эльсиноре, или Убийство Гонзаго» Н. Йорданова, 1992 г.
 «Прощай, клоун!» по мотивам киносценария Ф. Феллини «Дорога» (с участием Бориса Соколова и Татьяны Кузнецовой — Джельсомины), 1997 г.

«Русская антреприза» имени Андрея Миронова 
 «Очи страстные» по рассказу Максима Горького «Макар Чудра» (с участием Леонида Неведомского и «Кавалер-дуэта» в составе Владимира Балагина и Анатолия Коптева).

Тюменский драматический театр 
 «Мирандолина», по мотивам пьесы К. Гольдони «Хозяйка гостиницы». Премьера состоялась 14 октября 1994 года
 «Ангелы в Париже» А.Франса, автор пьесы В. Е. Воробьёв, муз. А. Дольского, В. Воробьёва. Премьера состоялась в 1995 году
 «Одержимая любовью» по пьесе Ф. Кроммелинка «Холодно и горячо или идея господина Дома». Премьера состоялась 18 июня 1999 года

Фильмография

Актёр 
 1967 — «Браслет-2» — Семён Мочалкин (роль дублировал Олег Борисов)
 1982 — «Остров сокровищ» — Джордж Мерри, пират
 1985 — «От зарплаты до зарплаты» — Сергей Васильевич Юрченко, замдиректора
 1986 — «Фуэте» — секретарь обкома партии
 1986 — «Знаю только я» — Женя
 1987 — «Необыкновенные приключения Карика и Вали» — полковник милиции

Режиссёр 
 1974 — «Свадьба Кречинского»
 1976 — «Труффальдино из Бергамо»
 1982 — «Остров сокровищ» (3 серии)
 1990 — «Когда святые маршируют»

Сценарии 
 1970 — «В те дни»
 1972 — «Табачный капитан»
 1974 — «Свадьба Кречинского»
 1976 — «Труффальдино из Бергамо»

Источники и примечания

Ссылки 
 Лена Вестергольм. «Ты всегда хотел стать капитаном, Джордж Мерри!». Петербургский театральный журнал. № 8, 1995
 Владимир Воробьёв. Умереть за зрителя
 ''Юлия Коваленко. Владимир Воробьев. Отраженный в фантастическом реализме. Lambert Academic Publishing. 2013. 548 с. ISBN 978-3-659-38624-4

Телережиссёры России
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Телевидение в Санкт-Петербурге
Театральные педагоги России
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Похороненные на Волковском кладбище